Проспект Нефтяников (; прежние названия: набережная Александра II, набережная Губанова, проспект Сталина) — проспект в Баку. Проходит вдоль береговой линии, отделяя городские кварталы, в том числе исторический район Ичери-шехер, от набережного парка.

История 
В начале XX века вдоль Набережной улицы Баку от пристани пароходного общества «Кавказ и Меркурий» и до Садовой улицы (улица Ниязи) располагались лавки иранских купцов, где велась оптовая торговля сухофруктами.

В советское время носила имя революционера-большевика Фёдора Губанова, Сталина (до 1961 года).

Примечательные здания и сооружения 
 Офис государственного нефтяного фонда
 д. 1 — Four Seasons Hotel Baku
 д. 9 — Международный центр мугама
 д. 99 — Девичья башня (Гыз галасы)
 д. 36 — Театр кукол им. А. Шаига
 Музейный центр
 д. 26А — Дворец ручных игр
 Дом правительства
 Бакинский порт
 Port Baku towers
 отель Hilton
 гостиница Апшерон

Известные жители 
д. 67 — «Жилой дом учёных». Здесь жили певец народный артист СССР Рашид Бейбутов, литературовед и критик Джафар Хандан, советский и азербайджанский государственный и партийный деятель, учёный-нефтяник Энвер Алиханов, Заслуженный пилот СССР Нуреддин Алиев, учёный-литературовед заслуженный деятель науки Мир Джалал Пашаев, академики Шир-Али Мамедов, Ильяс Абдуллаев, Муса Алиев, Юсиф Амензаде, Кошкар Ахмедов, Рза Бадалов, Касым Гюль.

д. 69 — Музаффар Абуталыбов

д. 87 — Сафтар Кулиев, Митат Абасов.

д. 89 — Азад Эфендизаде

д. 93 — советский и азербайджанский государственный и партийный деятель Н. Насруллаев (мемориальная доска)

В д. 103 (Дом Гаджинского) в ноябре-декабре 1944 года во время своего визита в Баку останавливался Шарль де Голль (мемориальная доска). Здесь же жил президент АН АзССР (1947—1950; 1958—1961) академик Юсиф Мамедалиев (мемориальная доска)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Проспект Нефтяников
 Старые наименования улиц и площадей Баку.

Н
Достопримечательности Баку
Проспекты Азербайджана